«Шоу отчаянных героев» (, иногда TDA) — канадский мультсериал в жанре ситком и реалити-шоу. Является тематическим продолжением «Острова отчаянных героев» (Total Drama Island) и, таким образом, вторым сезоном объединяющего их сериала . Мультсериал был создан создателями 6teen — Дженнифер Пертш и Томом Макгиллисом для канала Teletoon. Трансляция сезона начался в Канаде 11 января 2009 года. Канал Cartoon Network транслировал сериал в 2009 году — в США, а в сентябре 2010 года и в России. 22 августа 2010 года начался показ на телевизионном канале 2x2.

Сюжет 
В этом сезоне сериала рассказывается о 15 подростках и об их участии в реалити-шоу, которое проходит на заброшенной киностудии в неопределённой области в Онтарио.

Команды

Таблица вылетов

Роли озвучивали

Русский дубляж (Cartoon Network)

Русский дубляж (2х2) 
Роли дублировали: Марина Бакина, Виктор Бакин и Диомид Виноградов.

Награды 
В 2010 году на премии  за лучший сценарий в категории «Анимация» в числе прочих были номинированы и 2 серии «Шоу отчаянных героев» — The Sand Witch Project (девятая серия) и Crouching Courtney, Hidden Owen (22-я серия). Победителем в итоге стала The Sand Witch Project и её сценарист Шелли Скэрроу (Shelley Scarrow).

В конце августа 2010 года «Шоу отчаянных героев» было номинировано на канадскую телевизионную премию Gemini в категории «Лучшая детская игровая передача или сериал», но победителем стал комедийный сериал .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мультсериала
 

Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы 2009 года
Total Drama